Niemcy:
 Burtscheid – dzielnica Akwizgranu
 Burtscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Zobacz też:
 Bourscheid
 Burscheid